Spriulina puede referirse a:

 Spirulina (suplemento dietético): Suplemento dietético a base de cianobacterias del género Arthrospira.
 Spirulina (género): Género de cianobacterias.
 Spirulina (suborden): Suborden de la clase Cephalopoda.